The Crown — сімнадцятий студійний альбом американського репера Z-Ro, виданий лейблом Rap-A-Lot Records 24 червня 2014 р. Виконавчі продюсери: Дж. Прінс, Містер Лі, Кінґ Шон. Зведення: Supa K, Метт Кеннеді. Мастеринг, зведення: Джошуа Мур, Містер Лі.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Z-Ro